Нешарово — название населённых пунктов в России:

 Нешарово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Нешарово — деревня в Калининском районе Тверской области.